Имера может означать:

 Имера — село в Грузии.
  (Юмара) — область древнего княжества Талава на территории современной Латвии.
  — деревня в Греции.
  — газета в Греции.